Velocisaurus — род тероподовых динозавров из семейства ноазаврид клады (инфраотряда) цератозавров. Обитал во времена сантонского века верхнемеловой эпохи на территории западной Гондваны (нынешняя Аргентина). Включает типовой и единственный вид — . 

Новые род и вид описаны Хосе Бонапарте в 1991 году по образцу MUCPv-41 (голотип), найденному в песчанике сантонской речной дельты. Экземпляр представлен большеберцовой костью, таранной костью и неполной стопой.

По оценке Молины-Переса и Ларраменди 2019 года, Velocisaurus достигал  в длину при высоте бёдер в  в и массе .

Классификация 

Изначально Хосе Бонапарте отнёс род Velocisaurus к собственному семейству Velocisauridae. Изучение родственных отношений теропод, которое провели  и соавторы в 2003 году, показало, что Velocisaurus был близким родственником небольшого цератозавра Masiakasaurus. В 2004 году  и соавторы отнесли оба таксона к собственному подсемейству Velocisaurinae в составе семейства Noasauridae. Филогенетический анализ  и  (2016) показал, что Velocisaurus, Noasaurus и Masiakasaurus образуют , что позволило объединить их в подсемейство Noasaurinae .

Примечания 

Ноазавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Южной Америки
Фоссилии из меловых отложений Аргентины
Фоссилии, описанные в 1991 году